Le Sport Sal Rei Clube ou Sal-Rei Futebol Clube est un club capverdien de football basé à Sal Rei, sur l'île de Boa Vista. Avec neuf titres de champion de Boa Vista, c'est l'un des clubs les plus performants de l'île avec l'Associação Académica e Operária.

Histoire 

Fondé en 1992, le club compte à son palmarès un seul trophée national : le championnat, remporté en 2004 face à l'Associação Académica da Praia.

Palmarès 
 Championnat du Cap-Vert (1)
 Vainqueur en 2004

 Championnat de l'île de Boa Vista de football (9)
 Vainqueur en 1994, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 et 2016

 Coupe de l'île de Boa Vista de football  (4)
 Vainqueur en 2009, 2010, 2013 et 2016

 Super Coupe de l'île de Boa Vista de football (2)
 Vainqueur en 2013 et 2015

 Tournoi d'ouverture de l'l'île de Boa Vista de football (1)
 Vainqueur en 2016

Bilan saison par saison

Competition national

Competition regional

Statistiques
 Meilleur classement : 1a (nationale)
 Meilleur classement aux competitions de coupes: 1a (regionale)
 Meilleur classement aux tournois d'ouvertures: 1a
 Apparitions na competition de coupe:
 Nationale: 1
 Regionale: 8
 Apparitions na competition de super coupe: 4

Références et liens

Références

Entraineur
 Djô Bracô (en 2004)

Liens externes 
 Fiche sur le site soccerway
Sport Sal Rei Clube sur le site Zerozero

Club de football au Cap-Vert
Boa Vista (Cap-Vert)
Club de football fondé en 1992